Heraldo hace referencia a varios artículos:

Oficio
Un heraldo es un oficial de armas.

Periódicos 
 El Heraldo: diario colombiano fundado en Barranquilla, el 28 de octubre de 1933 por Alberto Pumarejo, Juan B. Fernández Ortega y Luis Eduardo Manotas Llinás.
 El Heraldo de Cuba: periódico nacional en Cuba, fundado por Manuel Márquez Sterling.
 El Heraldo: diario de Tegucigalpa (Honduras).
 El Heraldo: periódico español fundado en 1842 por Luis Sartorius, afín al Partido Moderado.
 El Heraldo: diario chileno publicado en Linares.
 El Heraldo: diario uruguayo dirigido por Eugenio Garzón y Antonio Bachini
 Heraldo de Almería: periódico español editado en Almería entre 1930 y 1935.
 Heraldo de Aragón: periódico español fundado en Zaragoza, el 20 de septiembre de 1895 por Luis Montestruc Rubio.
 Heraldo de Madrid: diario español publicado en Madrid entre 1890 y 1939, de ideología liberal.
 Heraldo de Murcia: diario español publicado en Murcia en 1886-87 y entre 1898 y 1903, de ideología liberal.
 The New Zealand Herald (El Heraldo Neozelandés): diario neozelandés cuyo principal punto de difusión es Auckland.
 El Heraldo: diario chileno publicado en Valparaíso entre 1888 y 1953.
 El Heraldo: diario venezolano fundado en Caracas, órgano informativo del régimen del general Marcos Pérez Jiménez.
 El Heraldo de México: diario mexicano publicado en la Ciudad de México.
 El Heraldo de Chihuahua: diario mexicano publicado en Chihuahua propiedad de la Organización Editorial Mexicana.
 Heraldo del Yaqui: diario mexicano, extinto, publicado en Ciudad Obregón de 1929 a 1972.

Premios 
 Premios El Heraldo de México: premios a lo mejor de los deportes, el cine, la televisión y la música durante el año.